Tarka regénytár – a Stádium Sajtóvállalat rt. által 1935-től 1941-ig megjelentetett kalandregény sorozat.
 Tarka regénytár – az újvidéki Képes Ifjúság Kft. 1960-as évek végén kiadott magyar nyelvű könyvsorozata.
 Tarka regénytár – 1989-ben az Ararát Kulturális Szolgáltató Kisszövetkezet által indított könyvsorozat, amelynek azonban csupán egyetlen kötete jelent meg.

Hasonló:
 Tarka könyvek